Małgorzata Habsburg (1346–1366) – córka Albrechta II Kulawego, księżna Tyrolu i margrabina morawska
 Małgorzata Habsburg (1416–1486) – córka Ernesta Żelaznego, księżna elektorowa Saksonii, margrabina Miśni
 Małgorzata Habsburg (1480–1530) – córka Maksymiliana I, namiestniczka Niderlandów
 Małgorzata Parmeńska – nieślubna córka Karola V, namiestniczka Niderlandów
 Małgorzata Austriaczka (1584–1611) – córka Karola Styryjskiego, królowa Hiszpanii i Portugalii
 Małgorzata Teresa Habsburg – córka Filipa IV, żona Leopolda I